Knaust steht für:
 ein ehemaliger österreichischer Feuerlöschgerätehersteller, siehe Wm. Knaust

Knaust ist der Familienname folgender Personen:
 Bartold Knaust (~1567–1642), deutscher Stadthauptmann von Hannover im Dreißigjährigen Krieg
 Heinrich Knaust (1520–1580), deutscher Pädagoge, Dramatiker, neulateinischer Dichter und römisch-katholischer Theologe
 Johannes Knaust (1879–1961), deutscher Lehrer und Politiker (SPD)
 Rainer Knaust (* 1947), deutscher Fotograf und Bildhauer
 Werner Knaust (* 1924), deutscher Fußballspieler